DIEMA, voormalige veldspoorfabrikant in Duitsland
Diéma (doorverwijspagina), plaatsen in Mali